Aschach an der Donau
Aschach an der Steyr